Сезон 2009/10 Чешской экстралиги — 17-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф «Витковице».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом стал клуб «Пардубице», обыгравший в финале плей-офф «Витковице». Бронзовым призёром стала пражская «Славия».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Славия Прага — Литвинов — 3:2 (3:1, 1:5, 3:5, 5:3, 5:3)

Били Тигржи Либерец — Ческе-Будеёвице — 3:2 (2:1, 6:5, 1:4, 5:6 Б, 9:1)

Четвертьфиналы 
Пльзень — Били Тигржи Либерец — 2:4 (4:0, 4:1, 2:4, 3:4, 2:3, 2:7)

Злин — Славия Прага — 2:4 (6:1, 0:2, 3:4 Б, 5:6, 8:3, 3:6)

Итон Пардубице — Оцеларжи Тршинец — 4:1 (1:3, 5:3, 5:4 ОТ, 5:0, 3:2)

Витковице — Спарта Прага — 4:3 (4:1, 0:2, 2:5, 4:1, 2:0, 1:2, 3:1)

Полуфиналы 
Итон Пардубице — Били Тигржи Либерец — 4:0 (2:1, 4:0, 4:3 ОТ, 4:1)

Витковице — Славия Прага — 4:1 (7:2, 3:1, 3:5, 4:3, 3:1)

Финал 
Итон Пардубице — Витковице — 4:0 (5:1, 1:0, 5:2, 3:2 ОТ)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Петр Тон (Спарта) — 34 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Доминик Гашек, Мартин Ружичка

Защитники

Алеш Пиша, Якуб Накладал, Ян Коларж II, Вацлав Кочи, Давид Гавирж, Джефф Джиллсон, Аарон Маккензи, Кевин Митчелл

Нападающие

Петр Сикора, Петр Коукал, Ян Коларж I, Радован Сомик, Либор Пивко, Растислав Шпирко, Даниэл Ракос, Адам Пино, Иржи Цетковски, Ян Стары, Томаш Зогорна, Ян Бухтеле, Роберт Коусал, Лукаш Радил, Лукаш Находил

Тренер — Вацлав Сикора

Турнир за 11-14 места 

Команды, занявшие на 1-м этапе места с 11 по 14, играли между собой в 4-х круговом турнире. Очки, набранные на 1-м этапе, учитывались. Команда, занявшая последнее место, играла с чемпионом первой лиги серию до 4-х побед за право играть в Экстралиге в следующем сезоне.

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Млада Болеслав — Хомутов — 4:1 (5:3, 1:2, 4:2, 4:3, 5:1)

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2009/10
 Статистика плей-офф 2009/10

Чешская экстралига
2009 год в хоккее
2010 год в хоккее